Modell M oder Model M steht für:

 Oldsmobile Modell M, Automodell der Marke Oldsmobile
 Cadillac Model M, Automodell der Marke Cadillac, siehe Cadillac Model B #Ableitungen des Model B
 IBM Model M, Computertastatur-Gattung
 Stinson Model M, Flugzeugtyp des Herstellers Stinson
 Yellow Cab Model M, Taximodell von Yellow Cab

Siehe auch:
 BMW M-Modell

Abkürzung